Peschek ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Peschek (1884–1954), österreichischer Maler
 Alfred Peschek (1929–2015), österreichischer Komponist
 Christian Peschek (1912–2004), deutscher Archäologe
 Christiane Peschek (* 1984), österreichische Künstlerin, Kuratorin und Schriftstellerin
 Christoph Peschek (* 1983), Geschäftsführer des SK Rapid Wien, ehemaliger österreichischer Politiker (SPÖ)
 Marcus Peschek (* 1967), österreichischer Grasskiläufer
 Maria Peschek (* 1953), deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Bühnenautorin

Siehe auch:
 Pescheck
 Peschke
 Pešek
 Peszek